Hotel Majestic ist der Name folgender Hotels:

 Hotel Majestic (Barcelona) in Barcelona
 Hotel Majestic (New York City) in New York City
 Hôtel Majestic in Paris, siehe Hotel The Peninsula Paris